Basidiobolus är ett släkte av svampar. Basidiobolus ingår i familjen Basidiobolaceae, ordningen Basidiobolales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Basidiobolus

en:Basidiobolus